Jules Joffrin – postać historyczna
 Jules Joffrin – stacja metra w Paryżu